HMS Nelson — название трёх кораблей и берегового командования Королевского флота Великобритании. Дано в честь адмирала Горацио Нельсона.

 HMS Nelson (1814) — 120-пушечный линейный корабль 1 ранга. Спущен на воду в 1814 году. В 1860 году оборудован паровой машиной и винтовым движителем, количество пушек уменьшено до 90. В 1867 году передан властям Виктории. В 1898 году продан в качестве плавучего склада. Разобран в 1928 году.
 HMS Nelson (1876) — броненосный крейсер одноимённого типа. Спущен в 1876 году. В 1902 году переклассифицирован в учебный корабль. Продан в 1910 году.
 HMS Nelson (1925) — линейный корабль одноимённого типа. Спущен в 1925 году. Разобран в 1949 году.
 Это название также носила военно-морская база в Портсмуте.

См. также 
 HMS Lord Nelson